Трудная любовь — название, которое может означать:

 Трудная любовь () — польский художественный фильм 1953 г.
 Трудная любовь () — итальянский художественный фильм 1962 г.
 Трудная любовь () — советское прокатное название японского художественного фильма «Синобугава» 1972 г.
 Трудная любовь () — южноафриканский документальный фильм 2010 г.